El término arbitraje puede hacer referencia o estar vinculado a los artículos de Wikipedia que se indican a continuación:

Derecho 
 al arbitraje, un mecanismo alternativo de resolución de conflictos;

Economía 
 al arbitraje, la práctica de obtener ventaja de un estado descompensado entre dos o más mercados;

Ciencia 
 al arbitraje (redirige al artículo revisión por pares), el método usado para validar trabajos escritos y solicitudes de financiamiento, con el fin de evaluar su calidad, originalidad, factibilidad, rigor científico, etcétera, antes de su publicación o aprobación;

Deporte 
 al arbitraje deportivo, la dirección de una contienda deportiva y la persona o personas encargadas de dirigirlo;
al arbitraje de fútbol en España, la situación del arbitraje de fútbol en ese país.